

Cinema
 Ladri per la pelle (Thick as Thieves) – film del 1998 diretto da Scott Sanders
 The Code (Thick as Thieves) – film del 2009 diretto da Mimi Leder

Musica
 Thick as Thieves – album dei Cavo del 2012
 Thick as Thieves – album dei The Temper Trap del 2016